McHenry Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 McHenry Creek (Arkansas), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 McHenry Creek (Virginia), Fluss im Bundesstaat Virginia